La Supertaça Cândido de Oliveira 2018 è stata la 41ª edizione di tale competizione, la 18ª a finale unica. Si è disputata tra il , vincitore della Primeira Liga 2017-2018 e il , vincitore della Taça de Portugal 2017-2018.

Il Porto ha vinto la competizione per la 21ª volta.

Tabellino

Formazioni 

Calcio nel 2018
 2018
Competizioni sportive a Oeiras (Portogallo)